Острова Луайоте — одно из трех административных подразделений Новой Каледонии, охватывающее архипелаг Островов Лояльности () в Тихом океане, расположенных к северо-востоку от основной части Новой Каледонии Гранд-Терр. Коренные жители — канаки и тавуавуа.

История 
Первый зарегистрированный контакт с Западом приписывается британскому капитану Уильяму Рейвену с китобойного судна «Британия», который в 1793 году направлялся с острова Норфолк в Батавию (ныне Джакарта). Весьма вероятно, однако, что открытие и название произошло от чиновников на Лондонском корабле «верность», который находился в торговом плавании по Тихому океану с 1789 по 1790 год.

География 
Архипелаг состоит из шести обитаемых островов: Лифу, Маре, Тига, Увеа, Мули и Файава, а также нескольких небольших необитаемых островов. Их общая площадь составляет 1,981 км² (765 кв. миль). Самая высокая высота находится на высоте 138 м (453 фута) над уровнем моря на острове Маре. Острова являются частью экорегиона тропических лесов новой Каледонии. Главным экспортным товаром островов является копра.

Демография 
Жители островов имеют смешанное меланезийское и полинезийское происхождение с небольшим европейским меньшинством. Численность населения по переписи 2009 года составила 17 436 человек, что на 7,9 % меньше, чем по предыдущей переписи 2004 года (22 080 человек). В 2014 году население выросло до 18 297 человек, увеличившись на 4,9 %, а в 2019 году население выросло ещё на 0,1 % до 18 353 человек.

Муниципалитеты 
Провинция делится на три муниципалитета: Лифу, Маре, Увеа.

Примечания

Библиография 
 Dunbabin, Thomas: William Raven, RN, and his 'Britannia', 1792-95; in: The Mariner’s mirror, Vol. 46, No. 4 (Nov.); London [u.a.] 1960 (S. 297—303)
 Dunmore, John: Who’s who in Pacific navigation; Carlton, Vic. 1992
 Henze, Dietmar: Enzyklopädie der Entdecker und Erforscher der Erde, Bd. 4; Graz 2000
 Jones, A. G. E.: Ships employed in the South Seas trade Vol. 1: 1775—1861; Canberra 1986 & Vol. 2: 1775—1859; Burwood, Vic. [1992]
 
 Riesenberg, Saul H.: Six Pacific island discoveries; in: The American Neptune, Vol. 34; Salem, Mass. 1974 (S. 249-57)
 Sharp, Andrew: The discovery of the Pacific Islands; Oxford 1960

География Новой Каледонии